Erik Öberg kan syfta på bland andra:

* Erik Öberg (1829–1901), svensk lantbrukare och politiker
 Erik Öberg (1887–1958), svensk sjömilitär